Lysekil (gemeente), een Zweedse gemeente
Lysekil (stad), de hoofdstad van de gelijknamige gemeente